Summers se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kyle Summers
 Lucia Summers